KEU steht für:
 Bahnhof Euskirchen (DS100-Code)
 Keekorok Airport (IATA-Code), Flughafen im Naturschutzgebiet Masai Mara, Kenia

keu steht für:
 Akebu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache des gleichnamigen Volkes der Akebu in Togo

Abkürzung